Абха:

 Абха — город в Саудовской Аравии, административный центр провинции Асир.
 Абха — саудовский футбольный клуб из города Абха.